Мужская сборная России по волейболу
 Женская сборная России по волейболу